Alessio Delpiano (1969) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Francesco Delpiano (1930-1972) –  presbitero, missionario e architetto italiano